Župnija Št. Ilj pod Turjakom je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Stari trg koroškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Št. Ilj pod Turjakom
Dekanija Stari trg
Šentilj pod Turjakom